Rockingham County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Rockingham County (New Hampshire) – okres státu New Hampshire
 Rockingham County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Rockingham County (Virginie) – okres státu Virginie